Plusieurs églises sont nommées église Saint-Laurent, en l'honneur d'un  :

Liste par pays

Autriche 
 Église Saint-Laurent de Loosdorf (Basse-Autriche)

Belgique 
 église Saint-Laurent de Beyne-Heusay (Liège) ;
 église Saint-Laurent de Couillet (Charleroi-Hainaut) ;
 église Saint-Laurent d'Ename (Audenarde-Flandre-Orientale) ;
 église Saint-Laurent d'Erezée (Province de Luxembourg)
 église Saint-Laurent d’Évrehailles (Yvoir-Province de Namur) ;
 église Saint-Laurent de Gossoncourt (Tirlemont-Brabant flamand)) ;
 église Saint-Laurent de Meensel-Kiezegem (Tielt-Winge-Brabant flamand) ;
 église Saint-Laurent de Nieuwrode (Holsbeek-Brabant flamand) ;
 église Saint-Laurent de Virton (Luxembourg) ;
 église Saint-Laurent de Weyler (Arlon-Luxembourg).

Canada

Québec 
 Église de Saint-Laurent (Montréal)
 Église Saint-Laurent (Île-d'Orléans)

Espagne 
  à Madrid
 Église Saint-Laurent de Séville
 Église Saint-Laurent de Cordoue

Finlande 
 l'Église Saint-Laurent de Lohja
 l'Église Saint-Laurent de Vantaa

France 

 Église Saint-Laurent d'Abbeville-Saint-Lucien (Oise)
 Église Saint-Laurent d'Abriès-Ristolas (Hautes-Alpes)
 Église Saint-Laurent d'Angers (Maine-et-Loire)
 Église Saint-Laurent d'Anglars-Juillac (Lot}
 Église Saint-Laurent d'Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie)
 Église Saint-Laurent de Anstaing (Nord) 
 Église Saint-Laurent d'Arbent (Ain)
 Église Saint-Laurent d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
 Église Saint-Laurent d'Arnay-le-Duc (Côte-d'Or)
 Église Saint-Laurent d'Arvieux (Hautes-Alpes)
 Église Saint-Laurent d'Aspach (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent d'Aulos-Sinsat (Ariège)
 Église Saint-Laurent d'Auvilliers-en-Gâtinais (Loiret)
 Église Saint-Laurent d'Auzon (Haute-Loire)
 Église Saint-Laurent de Barret-de-Lioure (Drôme)
 Église Saint-Laurent-et-Saint-Front de Beaumont-du-Périgord (Dordogne)
 Église Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise)
 Église Saint-Laurent de Beine-Nauroy dans la Marne
 Église Saint-Laurent de Benfeld (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Bergbieten (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Bermont (Territoire de Belfort)
 Église Saint-Laurent de Betschdorf (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Bibiche (Moselle)
 Église Saint-Laurent de Birac (Gironde)
 Église Saint-Laurent de Bischheim (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Blain (Loire-Atlantique)
 Église Saint-Laurent de Bossée (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Laurent de Bossendorf (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Boussay (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Laurent de Carbonne (Haute-Garonne)
 Église Saint-Laurent de Champagney (Haute-Saône)
 Église Saint-Laurent de Châteaufort (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent de Châtel-sur-Moselle (Vosges)
 Église Saint-Laurent de Choux (Jura)
 Église Saint-Laurent de Cosne (Nièvre)
 Église Saint-Laurent de Cugnaux (Haute-Garonne)
 Église Saint-Laurent de Dalhunden (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Dieffenbach-au-Val (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Dorlisheim (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Fortschwihr (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Flayosc (Var)
 Église Saint-Laurent de Gabre (Ariège)
 Église Saint-Laurent-et-Notre-Dame de Gargilesse-Dampierre (Indre)
 Église Saint-Laurent de Gigors (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent de Gimouille (Nièvre)
 Église Saint-Laurent de Goldbach-Altenbach (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Gougenheim (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Grenoble (Isère)
 Église Saint-Laurent de Hattmatt (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Hésingue (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Hessenheim (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Hirtzfelden (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Holtzheim (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent d'Illats (Gironde)
 Église Saint-Laurent de Kindwiller (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de La Bollène-Vésubie (Alpes-Maritimes)
 Église Saint-Laurent de La Bresse (Vosges)
 Église Saint-Laurent de Langeais (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Laurent du Lauzet-Ubaye (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent de Lengelsheim (Moselle)
 Église Saint-Barthélémy-et-Saint-Laurent  de Loché-sur-Indrois (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Laurent de Larochemillay (Nièvre), ancien nom de la chapelle Saint-Gengoult
 Église Saint-Laurent de Lorentzen (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Lourouer-Saint-Laurent (Indre)
 Église Saint-Laurent de Neuvy-Pailloux (Indre)
 Église Saint-Laurent de Palluau-sur-Indre (Indre)
 Église Saint-Laurent de Magstatt-le-Haut (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Marseille (Bouches-du-Rhône)
 Église Saint-Laurent de Mouthier-Haute-Pierre (Doubs)
 Église Saint-Laurent d'Orléans (Loiret)
 Église Saint-Laurent d'Ornans (Doubs)
 Église Saint-Laurent de Paris (Seine)
 Église Saint-Laurent de Parthenay (Deux-Sèvres)
 Église Saint-Laurent de Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
 Église Saint-Laurent de Chavailles de Prads-Haute-Bléone (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent du Puy-en-Velay (Haute-Loire)
 Église Saint-Laurent de Reilhac (Cantal)
 Église Saint-Laurent de Richebourg (Pas-de-Calais)
 Église Saint-Laurent de Rocquemont (Oise)
 Église Saint-Laurent de Roderen (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
 Église Saint-Laurent de Rouen (Seine-Maritime)
 Église Saint-Laurent de Rougnat (Creuse)
 Église Saint-Laurent de Roure (Alpes-Maritimes) 
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurent (Côtes-d'Armor)
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane)
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées)
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurent-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurent-en-Gâtines (Indre-et-Loire}
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurent-la-Roche (Jura)
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurent-sur-Mer (Calvados)
 Église Saint-Laurent de Saint-Laurs (Deux-Sèvres)
 Église Saint-Laurent de Saint-Lions (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent de Sainte-Même (Charente-Maritime)
 Église Saint-Laurent de Saint-Paul-aux-Bois (Aisne)
 Église Saint-Laurent de Sainte-Soulle (Charente-Maritime)
 Église Saint-Laurent de Sauméjan (Lot-et-Garonne)
 Église Saint-Laurent de Sausheim (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Seloncourt (Doubs)
 Église Saint-Laurent de Siegen (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Steinseltz (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Thorame-Haute (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent de Tournoisis (Loiret)
 Église Saint-Laurent de Trimbach (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent d'Uvernet-Fours (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Laurent de Vaucouleurs (Meuse)
 Église Saint-Laurent de Vicq-sur-Nahon (Indre)
 Église Saint-Laurent de Villars (Loire)
 Église Saint-Laurent de Wasselonne (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Winkel (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Wintzenheim (Haut-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Wœrth (Bas-Rhin)
 Église Saint-Laurent de Zillisheim (Haut-Rhin)

Italie 
 Église San-Lorenzo-in-Damaso de Rome
 Église San Lorenzo in Fonte de Rome
 Église San Lorenzo in Panisperna de Rome
 Cathédrale San Lorenzo de Tivoli
 Église Saint-Laurent de Turin

Luxembourg 
 Église Saint-Laurent à Syren

Malte} 
 Église Saint-Laurent de Birgu

Pays-Bas 
 Église Saint-Laurent à Rotterdam
 Grande église Saint-Laurent à Alkmaar (la commune possède une autre église du même nom)

Portugal 
 Église Saint-Laurent d'Almancil

République tchèque 
 Église Saint-Laurent (Prague)

Royaume-Uni 
 Église Saint-Laurent Jewry à la Cité de Londres

Suède 
 Église Saint-Laurent de Falkenberg

Suisse 
 Église réformée Saint-Laurent (Lausanne)

Voir aussi 
 Catégorie regroupant les églises dédiées à saint Laurent
 

~
Laurent